Sur-les-Bois (Saint-Georges-sur-Meuse), een plaats in de Franse gemeente Saint-Georges-sur-Meuse
Sur-les-Bois (bier), een biermerk